Unione Nazionale per la Democrazia e il Progresso – partito politico del Camerun
Unione Nazionale per la Democrazia e il Progresso – partito politico della Repubblica Centrafricana